Ната́лья Трофи́мова:
 Трофимова, Наталья Александровна (род. 1976) — белорусская фотомодель, адвокат.
 Трофимова, Наталья Владимировна (род. 1979) — белорусская баскетболистка.
 Трофимова, Наталья Евгеньевна (род. 2003) — российская футболистка.